Bravo může označovat:

 bravo – synonymum pro výborně, skvěle
 Bravo – kód pro písmeno B ve fonetické abecedě NATO
 Bravo – německý časopis pro dospívající a mládež
 Castle Bravo – test termonukleární zbraně
 Cena Bravo – fotbalové ocenění
 Fiat Bravo – značka automobilu
 Johnny Bravo – americký televizní seriál

příjmení osob
 Ciara Bravo (* 1997) – americká herečka
 Claudio Bravo (* 1983) – chilský fotbalový brankář
 Claudio Bravo (malíř) (* 1936) – chilský malíř
 Daniel Bravo (* 1963) – francouzský fotbalista
 Mario Bravo (1882–1944) – argentinský spisovatel
 Helia Bravo Hollis (1901–2001) – mexická botanička
 Omar Bravo (* 1980) – mexický fotbalista